Милан Дворжак ():
 Милан Дворжак (род. 1934) — чешский композитор.
 Милан Дворжак (1934—2022) — чешский футболист.
 Милан Дворжак (род. 1949) — чешский переводчик.